Ирку́тск — административный центр Иркутской области, один из крупнейших городов Сибири. По названию города именовано в основном всё перечисленное ниже.

Экономика 
 «Иркутск-Сити» — строящийся деловой район в центре Иркутска.
 ГТРК «Иркутск» — иркутское областное телевидение и радио.
 «Иркутскэнерго» — российская энергетическая компания, оператор Братской, Усть-Илимской и Иркутской ГЭС.

Другие собственные имена предметов и объектов 
 К-132 «Иркутск» — атомная подводная лодка, входящая в состав Тихоокеанского флота ВМФ России.
 (3224) Иркутск — астероид.
 «Иркутск» — имя многоцелевого истребителя Су-30СМ, переданного морской авиации ВМФ России в 2016 году.

Транспорт 
 «Иркутск» — один из крупнейших международных аэропортов России, расположен в 8 км от центра города Иркутска, в 60 км от озера Байкал.
 «Иркутск-2» — экспериментальный аэродром Иркутского авиазавода.
 «Иркутск-Новый» — проектируемый международный гражданский аэропорт 1 класса в районе села Поздняково в 25 км от Иркутска.
 Иркутск-Пассажирский — главный пассажирский вокзал Иркутска, крупнейший железнодорожный узел ВСЖД РЖД.
 Иркутск-Сортировочный — главная грузовая станция Иркутска.

См. также 
 Иркут (значения)
 Иркутка
 Иркутская
 Иркутское

Примечания